Flotation Toy Warning — музыкальная группа из Лондона, образованная в 2001-ом году. Их звучание характеризуют как смесь спейс-рока и камерного попа, среди схожих исполнителей называют Mercury Rev, The Flaming Lips, Grandaddy, Sparklehorse, The Unicorns и Air.

Состав 

Участники группы заявляют, что они — полярники и историки из XIX-го века. В состав группы входят:

 Пол Картер — вокал
 Бен Клэй — гитара, бас
 Колин Коксэлл — ударные
 Нэйнеш Ша — гитара, бас
 Вики Вест — клавишные.

Дискография 

Дебютный альбом Flotation Toy Warning, «Bluffer’s Guide To The Flight Deck», был выпущен в сентябре 2004-го на лондонском лейбле «Pointy». Американский и французский релизы состоялись в августе 2005-го («Misra Records» и «Talitres Records» соответственно).

На «Pointy» также были выпущены два EP: «I Remember Trees» (июль 2002-го) и «The Special Tape» (ноябрь 2002-го).

В июле 2017 на французском лейбле «Talitres» вышел второй альбом Flotation Toy Warning, «The Machine That Made Us».

Основные альбомы 
 Bluffer’s Guide To The Flight Deck (2004)
 The Machine That Made Us (2017)

Синглы и EP 
 I Remember Trees (2002)
 The Special Tape (2002)
 When The Boat Comes Inside Your House / A Session Underground (2011)

Ссылки 
 Страница MySpace
 Официальный веб-сайт
 Страница группы на Pointy Records
 Страница группы на Misra Records

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Инди-рок-группы Великобритании
Поп-группы Великобритании